Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2014

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2013 року була американка Серена Вільямс. Вона поступилася в другому колі іспанці Гарбінє Мугурусі. Чемпіонкою стала Марія Шарапова, здолавши у фіналі Сімону Халеп у трьох сетах.

Україну представляли  Еліна Світоліна, Надія Кіченок, Марина Заневська та  Юлія Бейгельзимер. 
Юлія програла в першому колі Карлі Суарес Наварро, Марина — Тімеї Бачінскі, а Надія — Марині Еракович. Еліна зустрічалася в першому колі з Петрою Мартич, і її суперниця знялася за рахунку 5:0 в першому сеті на користь українки. У другому колі Еліна зустрічалася з Аною Іванович і програла в двох сетах.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (2 коло)
  Лі На (1 коло)
  Агнешка Радванська (3 коло)
  Симона Халеп (фінал)
  Петра Квітова (3 коло) 
  Єлена Янкович (4 коло) 
  'Марія Шарапова (чемпіонка)
  Анджелік Кербер (4 коло)
  Домініка Цибулькова (3 коло)
  Сара Еррані (чвертьфінал)
  Ана Іванович (3 коло)
  Флавія Пеннетта (2 коло)
  Каролін Возняцкі (1 коло)
  Карла Суарес Наварро (чвертьфінал)
  Слоун Стівенс (4 коло)
  Сабіне Лісіцкі (2 коло, травма)

   Роберта Вінчі (1 коло) </li>
  Ежені Бушар  (півфінал)
  Саманта Стосур  (4 коло)
  Алізе Корне (2 коло)
  Кірстен Фліпкенс (2 коло)
  Катерина Макарова (3 коло)
  Луціє Шафарова (4 коло)
  Анастасія Павлюченкова (2 коло, знялася через біль у спині)
  Кая Канепі (1 коло)
  Сорана Кирстя (3 коло)
  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Андреа Петкович (півфінал)
  Вінус Вільямс (2 коло)
  Клара Коукалова (1 коло)
  Даніела Гантухова (3 коло)
  Олена Весніна (2 коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінал
|RD3=Фінал
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1=  Гарбінє Мугуруса
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=1
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Марія Шарапова
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=14
| RD1-team3= Карла Суарес Наварро
| RD1-score3-1=64
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=5
| RD1-seed4=18
| RD1-team4= Ежені Бушар
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=7

| RD1-seed5=27
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Симона Халеп
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Сара Еррані
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=28
| RD1-team8= Андреа Петкович
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Марія Шарапова
| RD2-score1-1= 4
| RD2-score1-2= 7
| RD2-score1-3= 6
| RD2-seed2=18
| RD2-team2= Ежені Бушар
| RD2-score2-1= 6
| RD2-score2-2= 5
| RD2-score2-3= 2

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Симона Халеп
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=77
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=28
| RD2-team4= Андреа Петкович
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=64
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1= 7
| RD3-team1=  Марія Шарапова
| RD3-score1-1= 6
| RD3-score1-2= 5
| RD3-score1-3= 6
| RD3-seed2= 4
| RD3-team2= Симона Халеп
| RD3-score2-1= 4
| RD3-score2-2= 7
| RD3-score2-3= 4
}}

 Верхня частина 
 Секція 1 

 Секція 2 

 Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= А Радванська
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Чжан Шуай
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М Жоанссон
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ка Плішкова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А Томлянович
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф Ск'явоне
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К Макгейл
| RD1-score07-1=60
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= О Весніна
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= А Корне
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= А Барті
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Т Таунсенд
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= В Кінґ
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Т Бачінскі
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М Заневська
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ю Бейгельзимер
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=14
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= А Радванська
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ка Плішкова
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А Томлянович
| RD2-score03-1=78
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= О Весніна
| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= А Корне
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Т Таунсенд
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Т Бачінскі
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=14
| RD2-team08=| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= А Радванська
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= А Томлянович
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Т Таунсенд
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=14
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= А Томлянович
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=14
| RD4-team02=

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2014
Тур WTA 2014
2014 у тенісі